Николай Матвеевич Семёнов — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился в 1911 году в Рязани. Член КПСС с 1932 года.
В 1933—1974 гг.: 
 инженер-связист, научный сотрудник, заместитель начальника, начальник проектной организации «Сигналсвязьпроект» НКПС, 
 начальник Центрального управления сигнализации и связи НКПС, 
 член бюро по транспорту и связи при Совете Министров СССР, 
 заместитель министра связи СССР, 
 начальник Главного управления сигнализации и связи МПС СССР.

 За разработку нового автостопа для железнодорожного транспорта  был в составе коллектива удостоен Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы 1949 года.

Умер в Москве в 1990 году.

Ссылки 
 Николай Матвеевич Семёнов [Некролог] — Гудок — 1990 — 20 янв — С. 4.

Заместители министров СССР